Complesso di Qutb
 Qutb, un'importante personalità del Sufismo